Phorodon är ett släkte av insekter som beskrevs av Giovanni Passerini 1860. Phorodon ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Phorodon